Негроне () — итальянские фамилии, образованные от слова  — «чёрный».

Негроне 
 Негроне, Баттиста (1530—1592) — дож Генуэзской республики.
 Негроне, Бендинелли (1627—1707) — дож Генуэзской республики.
 Негроне, Джамбаттиста (1714—1771) — дож Генуэзской республики.
 Негроне, Доменико (1672—1736) — дож Генуэзской республики.

См. также 
 Негрони